Lessau bezeichnet

 Lessau (Weidenberg), einen Ortsteil des Marktes Weidenberg im Landkreis Bayreuth, Bayern
 einen Ortsteil von Sadov in Tschechien; siehe Lesov